Кремато́рий (от  — сжигание) — печь для кремации (сжигания) умерших (людей, животных), а также учреждение, где находится такая печь.

Кроме самой печи, в крематориях обычно предусмотрен один или несколько залов для церемонии прощания, которая может быть как светской, так и включать религиозный обряд.

Описание процесса кремации 

Процесс кремации представляет собой сжигание тела умершего за счёт подаваемых в камеру кремационных печей потоков раскалённого до высоких температур газа (870—980 °C). Для более эффективного процесса в современных печах внедрён ряд модификаций (одна из них заключается в подаче большей части пламени на торс, который составляет основную массу тела). В качестве топлива для печей в настоящее время обычно используется газ (природный или пропан), реже электричество. До 1960-х гг. активно использовался каменный уголь или кокс.

Современные печи автоматизированы и контролируются микропроцессорными устройствами, снабжены устройствами для обеспечения безопасного использования (например, дверь реторты печи блокируется, пока не будет достигнута нормальная рабочая температура; гроб подаётся в печь максимально быстро во избежание потерь тепла), а также имеют систему фильтрации дымовых газов и рекуперации тепла (подогрев воздуха, подаваемого на горелочные устройства, за счёт тепла дымовых газов, и в то же время охлаждение дымовых газов перед фильтрацией), дымосос и дутьевой вентилятор для подачи воздуха в горелочные устройства.

Кремация в России и СССР 
Кремация по санитарно-медицинским соображениям проводилась в России и до 1917 года. Например, «чумной» Форт «Император Александр I» был оборудован крематорием для сжигания погибших от чумы лабораторных животных. Но в нём также пришлось кремировать и заразившихся в процессе исследований лёгочной чумой погибших докторов В. И. Турчинович-Выжникевича (1905) и М. И. Шрейбера (1907).

Первый гражданский крематорий был построен также до 1917 года, во Владивостоке, с использованием печи японского производства, вероятно, для кремации граждан Японской империи (во Владивостоке в те годы проживало немало выходцев из Нагасаки). Однако кремация в России не получила широкого распространения, в основном вследствие приверженности давним православным традициям погребения, предписывающим предавать тело земле. Лишь в начале XX века, по мере роста революционных настроений и влияния атеистических идей, появились первые кружки приверженцев кремации.

Во время Гражданской войны началось строительство первого крематория в Петрограде, завершённое в 1920 году. Крематорий был открыт в котельном помещении бывших бань на Васильевском острове, 14-я линия, дом 95—97. Основу его составляла регенеративная кремационная печь «Металлург» конструкции профессора Горного института В. Н. Липина. Крематорий использовался исключительно для сжигания невостребованных и неопознанных тел. Сохранился акт о первой в истории советской России кремации, подписанный председателем Постоянной комиссии по постройке 1-го Государственного крематория и морга, управляющим делами отдела управления Петрогубисполкома Б. Г. Каплуном и другими лицами, присутствовавшими при этом мероприятии. В акте, в частности, записано:

14 декабря 1920 г. мы, нижеподписавшиеся, произвели первое опытное сожжение трупа красноармейца Малышева, 19 лет, в кремационной печи в здании 1-го Государственного Крематория — В. О., 14 линия, д. 95/97. Тело задвинуто в печь в 0 час. 30 мин., причём температура печи в этот момент равнялась в среднем 800 Ц при действии левого регенератора. Гроб вспыхнул в момент задвигания его в камеру сожжения и развалился через 4 минуты после введения его туда…

Печь проработала недолго, с 14 декабря 1920 по 21 февраля 1921 года, и была остановлена «за отсутствием дров». За этот промежуток времени в ней было сожжено 379 тел, большая часть — в административном порядке, а 16 — по желанию родных или согласно завещанию.

Пропаганда кремации 
В 1927 году был построен второй на территории России и первый в СССР крематорий — Донской (ныне здание частично перестроено для храма преподобного Серафима Саровского) на территории Нового Донского кладбища, смежной с Донским монастырем. Долгое время он был единственным активно действующим крематорием в стране. Урны с прахом размещались в крытом колумбарии в здании крематория или в павильонах и открытых колумбариях на прилегающей территории.

С открытием Первого крематория идея огненных похорон стала считаться очень модной и прогрессивной. В газетах стали появляться многочисленные статьи, пропагандирующие эту тему, и фельетоны, высмеивающие обывательские предрассудки. В 1927—1932 годах действовало «Общество развития и распространения идеи кремации в РСФСР» (ОРРИК), работавшее в тесном сотрудничестве с Союзом воинствующих безбожников. В 1932 году оно было преобразовано во Всероссийское кремационное общество.

Пробежав по инерции несколько шагов, вошедший остановился перед стариком швейцаром в фуражке с золотым зигзагом на околыше и молодецким голосом спросил:
— Ну что, старик, в крематорий пора?
— Пора, батюшка, — ответил швейцар, радостно улыбаясь, — в наш советский колумбарий.

Он даже взмахнул руками. На его добром лице отразилась полная готовность хоть сейчас, предаться огненному погребению.

В Черноморске собирались строить крематорий с соответствующим помещением для гробовых урн, то есть колумбарием, и это новшество со стороны кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан. Может быть, смешили их новые слова — крематорий и колумбарий, а может быть, особенно забавляла их самая мысль о том, что человека можно сжечь, как полено, — но только они приставали ко всем старикам и старухам в трамваях и на улицах с криками: «Ты куда, старушка, прёшься? В крематорий торопишься?» Или: «Пропустите старичка вперед, ему в крематорий пора». И удивительное дело, идея огненного погребения старикам очень понравилась, так что веселые шутки вызывали у них полное одобрение. И вообще разговоры о смерти, считавшиеся до сих пор неудобными и невежливыми, стали котироваться в Черноморске наравне с анекдотами из еврейской и кавказской жизни и вызывали всеобщий интерес.

Кремировали не только простых людей, но и заслуженных членов партии, правительства и других знаменитостей страны Советов: Владимира Маяковского, Максима Горького, Валерия Чкалова, С. Кирова, В. Куйбышева, С. Орджоникидзе, А. Богданова и многих других. Их прах был захоронен, кроме Донского, на Новодевичьем кладбище или в Кремлёвской стене. Даже в романе «Мастер и Маргарита» покойного Берлиоза везут именно в Донской крематорий.

Кремация в годы Великой Отечественной войны 
В начале 1942 года в блокадном Ленинграде в связи с резким возрастанием смертности городского населения похоронные службы оказались физически не в состоянии справиться с ежедневным захоронением на кладбищах города тысяч умерших. Положение дел было существенно облегчено организацией крематория. Первая, экспериментальная установка была запущена в городе Колпино 10 февраля 1942 года на термическом участке цеха № 3 Ижорского завода. Было кремировано семь трупов, после чего специальная комиссия, «с гигиенической точки зрения», сочла «необходимым рекомендовать и развивать сжигание как средство реальное и необходимое в данной обстановке». 27 февраля 1942 года Ленгорисполком решением № 140-с постановил: «Разрешить исполкому Колпинского райсовета депутатов трудящихся и дирекции ордена Ленина Ижорского завода производить сжигание трупов в термических печах завода». Крематорий в Колпине действовал четыре месяца (с февраля по май), и за это время в нём были кремированы останки 5524 человек. Большинством из них были бойцы Красной Армии, павшие на колпинских рубежах. Их прах был захоронен в братской могиле у цеха № 2.

Опыт колпинцев через короткое время был использован и в масштабах всего Ленинграда. В марте 1942 года по решению городских властей был переоборудован в крематорий 1-й кирпично-пемзовый завод, находившийся на территории современного Московского парка Победы. 16 марта 1942 года состоялась первая кремация ста пятидесяти трупов. После того как крематорий стал работать на двух печах и в три смены, его пропускная способность увеличилась. Так, например, 18 апреля было подвергнуто сжиганию 1425 останков, а всего к 1 января 1943 года кремировано 109 925 трупов. Благодаря работе крематория в Ленинграде значительно улучшилась эпидемиологическая ситуация, а с 1 июня 1942 года на городских кладбищах была прекращена практика массовых захоронений. Блокадный крематорий функционировал на протяжении почти трёх лет (по другим данным, уже 15 ноября 1943 года кирпичный завод приступил к выпуску своей обычной продукции). За это время в его печах, только по предварительным подсчётам, были сожжены тела более чем ста тысяч жителей города и воинов. Их пепел погребён в расположенных поблизости карьерах, где в наши дни располагаются парковые пруды.

Перечень крематориев в России 
В настоящее время в России имеется двадцать восемь крематориев: по два в Москве (Митинский, Хованский), её пригороде Балашихе (Николо-Архангельский, Носовихинский) и Новосибирске (Новосибирский, Закаменский), Санкт-Петербурге, Артёме, Архангельске, Барнауле, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Новороссийске, Норильске, Ростове-на-Дону, Симферополе, Сургуте, Туле, Хабаровске, Челябинске, Ярославле, Воронеже и Московской области (городской округ Домодедово).

В большинстве своём их услуги не особо популярны у населения: в среднем кремацию выбирают родственники не более 15—20 % умерших. Наибольший процент — в Санкт-Петербурге, Норильске и Москве (50—70 % всех умерших).

Самый большой крематорий — Николо-Архангельский — оборудован семью двойными кремационными печами. Его строительство было завершено в марте 1972 года. Он занимает площадь 210 га, в нём имеется шесть нерелигиозных траурных залов, которые используются при атеистических похоронах.

Самым экологичным считается запущенный в эксплуатацию в 2011 году кремационный комплекс в Волгограде. Его кремационная установка приобретена в Германии и включает в себя кремационную печь типа КЕ 400 с хромосорбционным фильтром высокой очистки.

В 2012 году в Нижнем Новгороде началось строительство крематория рядом с крупнейшим кладбищем в Европе. Функционирует с 2017 года.

В 2013 году планировалось сдать в эксплуатацию крематории в Ярославле и Хабаровске, до 2015 года — в Архангельске, Казани, Уфе и Самаре, в ряде других российских городов данный вопрос находится в стадии активного обсуждения

7 декабря 2013 года мэр города Омска В. Двораковский высказался по поводу появления на территории города крематория. Мэр назвал это событие «шагом к цивилизованной ступени развития общества». Появление в ближайшее время в городе крематория В. Двораковский объяснил также наличием проблем с поиском нового места на кладбище, отсутствием свободной земли.

Российские мобильные крематории 
В России существование мобильных крематориев официально  не признается. Однако такой крематорий в 2011 году был замечен на выставке «Ленэкспо», а в 2013 году - применялся в Калининграде. В настоящее время мобильные крематории, например, Инсинератор ИН-50.1К, выпускаются серийно.

Крематории в нацистских лагерях смерти 

В лагерях смерти, созданных властями нацистской Германии во время Второй мировой войны с целью «окончательного решения еврейского вопроса», крематории широко применялись для утилизации трупов уничтоженных заключённых. Самыми совершенными в техническом отношении кремационными печами были печи, разработанные фирмой «Й. А. Топф и сыновья» (г. Эрфурт).

Примечания

Литература 
 
 
 Кремация //  На коленях богов. — М.: «Прогресс-Традиция», 1999. — С. 252—262.
 Шкаровский М. В. Строительство Петроградского (Ленинградского) крематория как средства борьбы с религией. // Клио. 2006. № 3 (34). С. 158—163

Ссылки 

 Вадим Самокатов. Ужасы крематориев: правда и вымысел // Утро.ру, 24.12.2004.

Кремация